Ел Тапеисте има више значења:

 Ел Тапеисте (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тапеисте (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику